Long Phước (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Long Phước (Đồng Nai)
 Long Phước (Tây Ninh)
 Long Phước (Bình Phước)
 Long Phước (Ho Chi Minhstad)
 Long Phước (Vĩnh Long)